Каминг има више значења:
 Каминг (Џорџија)
 Каминг (Ајова)